Cumingia är ett släkte av musslor. Cumingia ingår i familjen Semelidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musslor
Cumingia